Chaetocytostroma är ett släkte av svampar. Chaetocytostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetocytostroma